Sidekicks – film animowany z 1974 roku
 Sidekick – serial animowany z 1986 roku
 Sidekicks – film animowany z 1992 roku
 Sidekick – film animowany z 2005 roku
 Sidekick – kanadyjski serial animowany z 2010 roku